Эдгар Холланд Винтер (; род. 28 декабря 1946, Бомонт, Техас, США) — американский музыкант, мультиинструменталист: высококвалифицированный клавишник, саксофонист и перкуссионист, часто играет на музыкальном инструменте во время пения. Наиболее известен творчеством своей группы The Edgar Winter Group в 1970-х, в частности, популярными композициями — «Frankenstein» и «Free Ride». Винтер — альбинос, как и его брат, известный блюзмен Джонни Винтер

Дискография

Студийные/концертные альбомы

Синглы

Продюсирование 
 Open Fire альбом Ронни Монтроуза — (1978) продюсер, фортепиано, клавесин
 Crazy from the Heat (1985) (Дэвид Ли Рот, студийные сессии)

Ссылки
Edgar Winter's Официальный сайт
История Джонни Винтера
Edgar Winter 
Edgar Winter on IMDb

Мультиинструменталисты США
Исполнители Epic Records